Жюпиле Лига 2002/2003 — 100-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 9 августа 2002 года и закончился 25 мая 2003 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

2002/2003
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2002 году
Спорт в Бельгии в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003